Bø se poate referi la:

Toponime

Norvegia
Bø (localitate), localitate din comuna Bø, provincia Telemark
Bø, Andøy, localitate din comuna Andøy, provincia Nordland
Bø, Drangedal, localitate din comuna Drangedal, Telemark
Bø, Hordaland, o fostă comună din provincia Hordaland
Bø, Nordland, o comună din provincia Nordland
Bø, Sortland, în comuna Sortland, provincia Nordland
Bø, Steigen, localitate din comuna Steigen, provincia Nordland
Bø, Telemark, o comună din provincia Telemark
Bø, Troms, în Skånland, provincia Troms
Bø, Vestvågøy, localitate din comuna Vestvågøy, provincia Nordland
Stația Bø, stație de cale ferată din Bø, provincia Telemark
Biserica Bø (Hyllestad), o biserică din Hyllestad, provincia Sogn og Fjordane
Biserica Bø (Nordland), o biserică din Bø, provincia Nordland
Biserica Bø (Telemark), o biserică din Bø, provincia Telemark
Old Bø Church, o biserică istorică din Bø, provincia Telemark

Persoane
Egil á Bø, fotbalist din Feroe
Finn Bø, compozitor, dramaturg și jurnalist norvegian
Tarjei Bø, biatlonist norvegian